L'apostasie (du grec ancien , se tenir loin de) est l'attitude d'une personne, appelée un apostat, qui renonce publiquement à une doctrine ou une religion.

Cinéma et télévision 
 Apostasy (Hakai), film japonais réalisé par Keisuke Kinoshita en 1948
 Apostasy, film australien réalisé par Zbigniew Friedrich en 1979
 Apostasy, film américain réalisé par Andrew Bellware en 1998

Musique 
 Apostasy, groupe suédois de black metal symphonique formé en 2000
 The Apostasy, album de Behemoth sorti en 2007